

Cinema 
 Antichrist – film di Ėdvard Puchal'skij del 1915
 Antichrist – film di Lars von Trier del 2009

Musica 
 Antichrist – album dei Gorgoroth del 1996
 Antichrist – album degli Akercocke del 2007
 The Antichrist – singolo degli Slayer del 1983, dall'album Show No Mercy
 The Antichrist – album dei Destruction del 2001